Гніздо:

 Гніздо — місце, облаштоване тваринами або птахами для існування або виведення потомства (наприклад, пташине гніздо).
 Гніздо (геологія) (, ; ) — у геології — мінеральне тіло невеликих розмірів, звичайно неправильної форми. Відносно невелике (до 1 м) локальне скупчення корисної копалини.
 Гніздо (техніка) — отвір, заглибина, шип.
 Гніздо електричне (електрика, електроніка) (, ) — електричний з'єднувач, отвір або комбінація отворів для з'єднання електричних (електронних) компонентів між собою.
 Гніздо процесора або сокет () — електричний з'єднувач, призначений для встановлення в нього центрального процесора.
 Гніздо — група слів, утворених від одного кореня або об'єднаних сучасними морфологічними чи семантичними зв'язками.
 Словникове гніздо — група морфологічно об'єднаних слів, які вміщені в одній словниковій статті.
 Синонімічне гніздо — група слів, об'єднаних спільним основним значенням: сміливий, відважний, хоробрий, мужній.
 Словотворче гніздо — сукупність однокореневих слів, які впорядковані у повній відповідності до словотворчої мотивації.
 «Гніздо» — молодіжний фестиваль рок-музики в Україні.

Фільми 
 Гніздо (фільм, 1927) — американська драма режисера Вільяма Ная
 Гніздо (фільм, 1974) — польський художній історичний фільм режисера Яна Рибковського
 Гніздо (фільм, 2020) — американський фільм-трилер режисера Шона Дуркіна

Література